Матчі Групи 3 першого групового етапу чемпіонату світу з футболу 1982 відбувалися із 13 по 23 червня 1982 року на стадіонах Камп Ноу у Барселоні, Нуево Естадіо в Ельче і Хосе Ріко Перес в Аліканте.

Участь у змаганні у групі брали діючі чемпіони світу збірна Аргентини, а також команди Бельгії, Угорщини і Сальвадору.

До другого групового раунду вийшли бельгійці та аргентинці. Збірна Угорщини не подалала перший груповий раунд, утім увійшла до історії чемпіонатів світу як автор найбільшої перемоги в рамках цього змагання, обігравши команду Сальвадору із рахунком 10:1.

Турнірне становище

Матчі

Аргентина — Бельгія

Угорщина — Сальвадор

Аргентина — Угорщина

Бельгія — Сальвадор

Бельгія — Угорщина

Аргентина — Сальвадор

Примітки

Посилання
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Група 3